Sezona Formule 1 2019 je sedemdeseta sezona Svetovnega prvenstva Formule 1 pod okriljem FIE. Začela se je 17. marca 2019 z dirko za , končala pa je bo 1. decembra 2019 z enaindvajseto dirko sezone za . Dirkaški naslov je osvojil Britanec Lewis Hamilton, moštvenega pa Mercedes.

Spremembe pravil 
S sezono 2019 dirkači lahko osvojijo dodatno točko, če odpeljejo najhitrejši krog na dirki. Točka se šteje tudi konstruktorju, vendar le pod pogojem, da dirkač dirko konča na enemu izmed prvih desetih mest.

Dirkači in moštva

|-
|data-sort-value="Al"| Alfa Romeo Racing
!scope="row"|Alfa Romeo Racing-Ferrari
|C38
|Ferrari 064
|style="text-align:center"|
|style="text-align:center" data-sort-value="7"|799
|data-sort-value="Rai" nowrap| Kimi Räikkönen Antonio Giovinazzi
|-
|data-sort-value="S"| Scuderia Ferrari
!scope="row"|Ferrari
|SF90
|Ferrari 064
|style="text-align:center"|
|style="text-align:center" data-sort-value="5"|516
|data-sort-value="Vet"| Sebastian Vettel Charles Leclerc
|-
|data-sort-value="Ri"| Rich Energy Haas F1 Team
!scope="row"|Haas-Ferrari
|VF-19
|Ferrari 064
|style="text-align:center"|
|style="text-align:center" data-sort-value="8"|820
|data-sort-value="Gr"| Romain Grosjean Kevin Magnussen
|-
|data-sort-value="Mc"| McLaren F1 Team
!scope="row"|McLaren-Renault
|MCL34
|Renault E-Tech 19
|style="text-align:center"|
|style="text-align:center" data-sort-value="4"|455
|data-sort-value="N"| Lando Norris Carlos Sainz Jr.
|-
|data-sort-value="Me"|
!scope="row"|Mercedes
|nowrap|F1 W10 EQ Power+
|nowrap|Mercedes M10 EQ Power+
|style="text-align:center"|
|style="text-align:center" data-sort-value="44"|4477
|data-sort-value="H"| Lewis Hamilton Valtteri Bottas
|-
|data-sort-value="Ra"| SportPesa Racing Point F1 Team
!scope="row" nowrap|Racing Point-BWT Mercedes
|RP19
|BWT Mercedes.
|style="text-align:center"|
|style="text-align:center" data-sort-value="11"|1118
|data-sort-value="P"| Sergio Pérez Lance Stroll
|-
|data-sort-value="As"| Aston Martin Red Bull Racing
!scope="row"|Red Bull Racing-Honda
|RB15
|Honda RA619H
|style="text-align:center"|
|style="text-align:center" data-sort-value="10"|1033
|data-sort-value="Ga"| Pierre Gasly Max Verstappen
|-
|data-sort-value="Ren"| Renault F1 Team
!scope="row"|Renault
|R.S.19
|Renault E-Tech 19
|style="text-align:center"|
|style="text-align:center" data-sort-value="3"|327
|data-sort-value="Ri"| Daniel Ricciardo Nico Hülkenberg
|-
|data-sort-value="Red"| Red Bull Toro Rosso Honda
!scope="row" nowrap|Scuderia Toro Rosso-Honda
|STR14
|Honda RA619H
|style="text-align:center"|
|style="text-align:center" data-sort-value="23"|2326
|data-sort-value="K"| Alexander Albon Daniil Kvjat
|-
|data-sort-value="W"| ROKiT Williams Racing
!scope="row"|Williams-Mercedes
|FW42
|nowrap|Mercedes M10 EQ Power+
|style="text-align:center"|
|style="text-align:center" data-sort-value="63"|6388
|data-sort-value="Ru"| George Russell Robert Kubica
|-class="sortbottom"
|colspan="7" style="background-color:#EAECF0; text-align:center"|Viri:
|}

Rezultati

Velike nagrade 

|-
! 1
|  Avstralija
| Albert Park
| 17. marec
|  Lewis Hamilton
|  Valtteri Bottas
|  Valtteri Bottas
|  Mercedes
| Poročilo
|-
! 2
|  Bahrajn
| Bahrain
| 31. marec
|  Charles Leclerc
|  Charles Leclerc
|  Lewis Hamilton
|  Mercedes
| Poročilo
|-
! 3
|  Kitajska
| Shanghai
| 14. april
|  Valtteri Bottas
|  Pierre Gasly
|  Lewis Hamilton
|  Mercedes
| Poročilo
|-
! 4
|  Azerbajdžan
| Baku
| 28. april
|  Valtteri Bottas
|  Charles Leclerc
|  Valtteri Bottas
|  Mercedes
| Poročilo
|-
! 5
|  Španija
| Catalunya
| 12. maj
|  Valtteri Bottas
|  Lewis Hamilton
|  Lewis Hamilton
|  Mercedes
| Poročilo
|-
! 6
|  Monako
| Monaco
| 26. maj
|  Lewis Hamilton
|  Pierre Gasly
|  Lewis Hamilton
|  Mercedes
| Poročilo
|-
! 7
|  Kanada
| Montreal
| 9. junij
|  Sebastian Vettel
|  Valtteri Bottas
|  Lewis Hamilton
|  Mercedes
| Poročilo
|-
! 8
|  Francija
| Paul Ricard
| 23. junij
|  Lewis Hamilton
|  Sebastian Vettel
|  Lewis Hamilton
|  Mercedes
| Poročilo
|-
! 9
|  Avstrija
| Red Bull Ring
| 30. junij
|  Charles Leclerc
|  Max Verstappen
|  Max Verstappen
|  Red Bull Racing-Honda
| Poročilo
|-
! 10
|  V. Britanija
| Silverstone
| 14. julij
|  Valtteri Bottas
|  Lewis Hamilton
|  Lewis Hamilton
|  Mercedes
| Poročilo
|-
! 11
|  Nemčija
| Hockenheimring
| 28. julij
|  Lewis Hamilton
|  Max Verstappen
|  Max Verstappen
|  Red Bull Racing-Honda
| Poročilo
|-
! 12
|  Madžarska
| Hungaroring
| 4. avgust
|  Max Verstappen
|  Max Verstappen
|  Lewis Hamilton
|  Mercedes
| Poročilo
|-
! 13
|  Belgija
| Spa
| 1. september
|  Charles Leclerc
|  Sebastian Vettel
|  Charles Leclerc
|  Ferrari
| Poročilo
|-
! 14
|  Italija
| Monza
| 8. september
|  Charles Leclerc
|  Lewis Hamilton
|  Charles Leclerc
|  Ferrari
| Poročilo
|-
! 15
|  Singapur
| Marina Bay
| 22. september
|  Charles Leclerc
|  Kevin Magnussen
|  Sebastian Vettel
|  Ferrari
| Poročilo
|-
! 16
|  Rusije
| Soči
| 29. september
|  Charles Leclerc
|  Lewis Hamilton
|  Lewis Hamilton
|  Mercedes
| Poročilo
|-
! 17
|  Japonska
| Suzuka
| 13. oktober
|  Sebastian Vettel
|  Lewis Hamilton
|  Valtteri Bottas
|  Mercedes
| Poročilo
|-
! 18
|  Mehike
| México
| 27. oktober
|  Charles Leclerc
|  Charles Leclerc
|  Lewis Hamilton
|  Mercedes
| Poročilo
|-
! 19
|  ZDA
| Americas 
| 3. november
|  Valtteri Bottas
|  Charles Leclerc
|  Valtteri Bottas
|  Mercedes
| Poročilo
|-
! 20
|  Brazilija
| Interlagos 
| 17. november
|  Max Verstappen
|  Valtteri Bottas
|  Max Verstappen
|  Red Bull Racing-Honda
| Poročilo
|-
! 21
|  Abu Dabi
| Yas Marina
| 1. december
|  Lewis Hamilton
|  Lewis Hamilton
|  Lewis Hamilton
|  Mercedes
| Poročilo
|}

Dirkaško prvenstvo

Konstruktorsko prvenstvo

Sklici 

2019
2019 v športu